Independencia de América Central puede referirse a:

 La Independencia de Centroamérica, 1821-1824.
 El Acta de Independencia de América Central, 1821.